Большой Мольн — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Большой Мольн» — роман французского писателя Алена-Фурнье.
 «Большой Мольн» — фильм режиссёра Жана-Габриеля Альбикокко, снятый по одноимённому произведению Алена-Фурнье.
 «Большой Мольн» — фильм режиссёра Жана-Даниеля Верега, снятый по одноимённому произведению Алена-Фурнье.